Avalon Theater (Theatre) steht für
 Avalon Theater (Brooklyn), New York
 Avalon Theater (Catalina), Kalifornien
 Avalon Theatre (Easton), Maryland
 Avalon Theater (Larimore), North Dakota
 Avalon Theatre (Portland), Oregon
 Avalon Theatre (Washington, D.C.),